Fornbyn kan avse:

Fornbyn Jamtli – ett friluftsmuseum i Östersund
Fornbyn, Skara – ett friluftsmuseum vid Västergötlands museum i Skara
Fornbyn, Skultorp – en fornby vid Skultorps hembygdsmuseum i Skultorp